Rajon Artemiwsk (ukrainisch /Artemiwskyj rajon) heißen folgende Rajone in der Ukraine:

Rajon Artemiwsk (Luhansk) als Stadtrajon der Stadt Luhansk

Bis Anfang 2016 trug auch der Rajon Bachmut den Namen Rajon Artemiwsk.

Siehe auch:
 Rajon Artjomowski (Rajon in Russland)